Stock Aitken Waterman ou SAW — banda
Aitken (cratera)
3070 Aitken — asteroide
Nunatak Aitken — monte ou rocha em uma geleira

Desambiguações de topônimos